České příjmení Horáček nosí více různých osobností:

 Barbora Horáčková (1969–2018) – česká lukostřelkyně
 Bohuslav Jan Horáček (1924–2002) – český podnikatel, mecenáš aktivit v Českém ráji
 Cyril Horáček (1862–1943) – český politik, bývalý ministr financí
 František Horáček – více nositelů
 prof. RNDr. Ivan Horáček, CSc. (* 1952) – český zoolog a biolog, překladatel, esejista
 Jaromír Horáček (1900–1976) – český spisovatel a vlastivědný pracovník
 Jaroslav Horáček (1926–2011) – český operní pěvec
 Jiří Horáček – více nositelů
 Josef Horáček (* 1946) – zastupitel a starosta města Bíliny
 Karel Horáček (* 1952) – český hokejista
 Ladislav Horáček (1947–2015) – český nakladatel (Paseka)
 Michal Horáček (* 1952) – český podnikatel (Fortuna), publicista (Mladý svět), textař a politik
 Michal Horáček (orientační běžec) (* 1977) – český orientační běžec
 Mikuláš Horáček (1799–1855) – český advokát a politik
 Milan Horáček (* 1946) – německý politik českého původu
 Petr Horáček – více nositelů
 Tomáš Horáček (* 1983) – český podnikatel
 Václav Horáček, více nositelů, viz rozcestník

jiný význam
 Horáček – postavička z dětského animovaného seriálu Mach a Šebestová
 Horáček – rybník v katastru Kobeřic u Brna v okrese Vyškov